Ti odio, Alison! Come osi essere perfetta? (Hating Alison Ashley) – romanzo di Robin Klein del 1984
Hating Alison Ashley – film del 2005 diretto da Geoff Bennet